Weiße Annalen (tib. deb ther dkar po) bezeichnet folgende tibetische Werke:

 Weiße Annalen (Gendün Chöphel)
 Weiße Annalen (Tshelpa Künga Dorje)